Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die WTA Chicago Women’s Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 16 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 21. und 22. August 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Chicago